Церква Святого Івана Богослова — втрачена церква в колишньому селі Бориславка, Львівське воєводство (нині Підкарпатське воєводство, Польща),
 Церква Івана Богослова — церква в місті Луцьку,
 Церква Івана Богослова — церква в місті Тернополі,
 Церква Івана Богослова — церква в селі Покровка, Одеська область,
 Свято-Іоанно Богословська церква — церква в селі Северинівка, Одеська область,
 Церква Івана Богослова — церква в селі Скорики, Тернопільська область,
 Церква святого Йоана Богослова — втрачена церква в колишньому селі Струсівка, Тернопільська область,
 Церква Івана Богослова — церква в селі Зелена, Тернопільська область.
 Церква святого Івана Богослова — пам'ятка архітектури в Феодосії (Крим)
 Церква Івана Богослова (Бабин 1771 - 1815)
 Церква Івана Богослова — церква в селі Бабин, Гощанського району, Рівненської області